Latvijas Televizija, corporació de televisió pública de Letònia
 Lumiere TV, servei de televisió de pagament de Xipre
 Supercopa LTV (de l'acrònim anterior), competició de futbol de Xipre
 Ling-Temco-Vought, conglomerat industrial aeroespacial estatunidenc